Villaobispo puede hacer referencia a:
 Villaobispo de Otero, localidad y municipio de la provincia de León, España;
 Villaobispo de las Regueras, localidad del municipio de Villaquilambre, provincia de León, España;
 Villaobispo, localidad del municipio de Santibáñez de Vidriales, provincia de Zamora, España.